Brussaard ist der Familienname folgender Personen:
 Jan Brussaard (1875–1940), niederländischer Sportschütze
 Jan Hendrik Brussaard (1899–1969), niederländischer Sportschütze